Уми:

 Уми — посёлок в Японии, находящийся в уезде Касуя префектуры Фукуока.
 Уми юкаба — японская военно-патриотическая песня (гунка).